Gulde ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Gulde (* 1917), schweizerischer Fußballspieler
 Manuel Gulde (* 1991), deutscher Fußballspieler

Gulde bezeichnet
 einen Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Stoltebüll